Трост () — имя собственное голландского происхождения; распространено в виде фамилий. 
 Трост, Алессия (род. 1993) — итальянская прыгунья в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года.
 Трост, Корнелис (1697—1750) — нидерландский художник времён золотого века голландской живописи.
 Трост, Хизер (род. 1982) — американская скрипачка и певица.
 Трост, Шак (род. 1959) — нидерландский футболист, защитник.